Петтери Йоханнес Копонен (, род. 13 апреля 1988 года) — финский баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. В 2007 году был выбран под 30-м общим номером на драфте НБА клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Кроме родного финского владеет русским языком.

Завершил карьеру после Евробаскета-2022.

Профессиональная карьера

Карьера в Финляндии 
Копонен начал выступать на профессиональном уровне за команду «Мальми Супер-Корис», после чего в сезоне 2004–05 перешёл в один из клубов Финляндии, представляющих высшую лигу «Тапиолан Хонка» (Эспоо). Под руководством тренера Михайло Павичевича достаточно быстро стал игроком основного состава 
и в 2006–07 стал чемпионом Финляндии. В сезоне 2006–07 игрок в среднем набирал 12,4 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 3,7 результативные передачи. Количество передач кажется низким, однако в чемпионате Финляндии передачи отдавать намного сложнее, тогда как правила НБА намного мягче, а лидер по передачам в финском чемпионате отдавал всего по пять результативных передач.

Игрок проходил обязательную военную службу в Военной Академии Лахти в октябре 2007 года, в рамках которой было создано специальное подразделение для профессиональных спортсменов. В итоге, для участия в чемпионате Финляндии по баскетболу 2007–08 Копонен должен быть приспосабливаться к службе. В итоге только к ноябрю игрок обрёл необходимую форму, набирая в среднем по 21,4 очка, совершая 4,1 передачи, 3,9 подбора и 2,1 передачи. Процент попаданий со средней дистанции достиг 55,6%, трёхочковых - 45,8% и 81% с линии штрафных. В первой игре декабря Копонен в игре против «Тим Компонента» набрал 32 очка, совершил шесть подборов и отдал пять передач. По итогам матча Копонен стал игроком недели в Финляндии.

НБА 
Копонен был участником мировой команды всех звёзд на Nike Hoop Summit в 2007 году и стал одним из лучших игроков турнира. В игре он набрал 7 очков и сделал 6 передач при одной потере. Также на турнире выступал с такими игроками как Деррик Роуз.

28 июня 2007 года Копонен был выбран под 30-м общим номером на драфте НБА 2007 года клубом «Филадельфия 76» и стал последним выбором в первом раунде. Филадельфия обменяла его в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на 42-й выбор Дэррика Бэйза и денежную компенсацию. 14 июля 2008 года во время летней лиги в Лас-Вегасе в игре против «Вашингтон Уизардс» он набрал 19 очков, реализовав 4 из 6 трёхочковых попыток. 23 июня 2011 года права на игрока были обменены в «Даллас Маверикс» на выбор «Маверикс» во втором раунде драфта НБА 2011 года.

Виртус (2008–2012)
В августе 2008 года Копонен подписал четырёхлетний контракт с итальянской командой «Виртус».

«Химки» (2012–2016)
31 мая 2012 года подписал трёхлетний контракт с российским клубом «Химки». 27 марта 2015 года переподписал контракт с клубом сроком на два года. С командой выиграл Еврокубок сезона 2014–15, а также попал в первую символическую сборную Еврокубка.

«Барселона» (2016–2018) 
16 августа 2016 года Копонен подписал трёхлетний контракт с испанской «Барселоной». Через месяц получил травму головы, попав в дорожную аварию. 29 июня 2018 года команда расторгла контракт с игроком.

«Бавария» (2018–2020) 
24 июля 2018 года Копонен подписал трёхлетний контракт с клубом немецкой баскетбольной Бундеслиги «Бавария».

Достижения

Командные 
  «Виртус»
 Победитель Кубка вызова ФИБА : 2009

  «Хонка»
 Победитель чемпионата Финляндии : 2007, 2008

  «Химки»
 Обладатель Кубка Европы по баскетболу : 2015

  «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании по баскетболу: 2018

  «Бавария»
 Победитель чемпионата Германии : 2018

Индивидуальные 
 MVP чемпионата Финляндии: 2008
 Лучший баскетболист Финляндии : 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Игрок недели в Евролиге : 2013
 Первая символическая пятёрка Еврокубка : 2015
 Лучший «шестой» игрок Единой лиги ВТБ : 2015
 Лучший финский игрок Единой лиги ВТБ : 2015, 2016

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Petteri Koponen’s Profile — Draft Express Website
 Koponen’s stats from Finland
 2007 Summer League interview

Баскетболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по баскетболу
Игроки БК «Тапиолан Хонка»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Реджана»